IEC er en forkortelse, der kan stå for forskellige organisationer:
 International Engineering Consortium – et dataprotokol standardiseringsorgan.
 International Electrotechnical Commission – et standardiseringsorgan som beskæftiger sig med elektriske, elektroniske og relaterede teknologier.